Bedřich Ščerban, češki hokejist, * 13. maj 1964, Jihlava, Češka.

Ščerban je kariero začel v klubu Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, ki jo je s klubom osvojil v sezonah 1983/84, 1984/85 in 1990/91. V drugem delu kariere je igral tudi za klube Tappara Tampere v finski ligi, Brynäs IF v švedski ligi, HC Vsetín, Berounští Medvědi in Slavia Třebíč v češki ligi ter ESC Moskitos Essen in EHC Freiburg v nemški ligi. Z Brynäsom je v sezoni 1992/93 osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil štiri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994, kjer je osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Leta 1991 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkoslovaškega hokejista leta. Leta 2013 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Statistika kariere 

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 41
| 3
| 7
| 10
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 45
| 8
| 10
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 57
| 11
| 12
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 4
| 3
| 7
| +1
| 18
|
| 4
| 0
| 5
| 5
| +6
| 0
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 5
| 13
| 18
|
| 36
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 6
| 12
| 18
|
| 26
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 4
| 9
| 13
|
| 26
|
| 14
| 4
| 5
| 9
|
| 12
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 22
| 0
| 4
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 17
| 3
| 10
| 13
|
| 14
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 16
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka liga
| 96/97
|
| 25
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 97/98
|
| 62
| 14
| 38
| 52
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 98/99
|
| 67
| 8
| 41
| 49
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 99/00
|
| 53
| 3
| 16
| 19
| -25
| 40
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| -5
| 10
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 00/01
|
| 43
| 7
| 36
| 43
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 62
| 9
| 47
| 56
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 02/03
|
| 56
| 7
| 49
| 56
|
| 34
|
| 12
| 4
| 10
| 14
|
| 4
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 03/04
|
| 23
| 0
| 10
| 10
| -1
| 16
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|-
| Berounští Medvědi
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 12
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavia Třebíč
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 25
| 0
| 1
| 1
| -3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavia Třebíč
| Češka 2. liga
| 05/06
|
| 51
| 3
| 16
| 19
| -6
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavia Třebíč
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 51
| 8
| 23
| 31
| +4
| 52
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -5
| 12
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 07/08
|
| 23
| 1
| 6
| 7
| -4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1011
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 388
| bgcolor="#7FFF00" | 500
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 666
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 60
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti EHC Freiburg
Hokejisti HC Berounští Medvědi
Hokejisti SK Slavia Třebíč
Hokejisti Dukla Jihlava
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih